Нотифікація ( — сповіщаю, роблю відомим) — може позначати:

 Офіційне повідомлення шляхом надсилання документа однією зі сторін міждержавної угоди про свою позицію щодо умов контрактів, договорів, можливостей вирішення певних питань. Поширене у дипломатичній і договірній практиці міжнародних відносин.
 Повідомлення, надіслане векселедержателем векселедавцю про незгоду сплатити вексель, відмову від акцепту.
 Процес надання дозволу на набуття чинності вже прийнятим законодавством, розпорядженням, настановами.

В інформаційних технологіях 
Калька з  — сповіщення.

Література 
 Т. І. Шинкаренко. Нотифікація // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4

Посилання 
 Нотифікація // 
Документознавство
Міжнародні відносини
Дипломатичні документи